Флаг муниципального образования «Се́льское поселе́ние Га́бовское» Дмитровского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 июля 2007 года решением Совета депутатов сельского поселения Габовское № 17-2 и 9 ноября 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3563.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Габовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос — белой с чёрными стилизованными горностаевыми хвостами и малиновой; в середине полотнища изображения фигур из герба поселения: трёх белых зеркал (круглое, овальное и ромбовидное) в жёлтой оправе с рукоятями, украшенной самоцветами, над средним пониженным зеркалом — княжеская шапка».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения Габовское разработан на основе герба сельского поселения, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, природные и экономические особенности поселения.

Габовское поселение входит в состав Дмитровского муниципального района, что на флаге поселения отражено белой с вкраплениями полосой и княжеской шапкой, одной из основных фигур герба Дмитровского района.

Пурпурное поле символически отражает историю этого края, многие земли которого принадлежали знатным родам. Так, например, деревня Рыбаки упоминается в посмертной грамоте князя Ивана Калиты (1339 год). Селом Озерецким владел патриарх Всея Руси Никон.

Три уникальных и удивительных озера Габовского поселения Круглое, Долгое и Нерское с их зеркальной, серебряной гладью в часы затишья аллегорически отражены на флаге поселения тремя зеркалами, одно из которых круглое (озеро Круглое), второе продолговатое (озеро Долгое), а третье ромбовидное (озеро Нерское).

Оправа зеркал из самоцветных каменьев — символ красоты здешних мест, административным центром которых является деревня Каменка (камни-самоцветы гласно указывают на это).

Символика зеркала многозначна:

— оно символизирует правду, отражает действительность в глазах того, кто смотрит в зеркало;

— оно является символом ворожбы, истины, источника информации («Свет мой зеркальце скажи…»);

— оно, как непременный атрибут Афродиты (Венеры) — богини красоты и любви, сирен и русалок символизирует женственность и красоту.

Белый с вкраплениями цвет (горностаевый мех) — знак королевского (и княжеского) достоинства.

Малиновый цвет (пурпур) — символ знатности, власти, почёта, величия, мощи, благородства происхождения, древности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Примечания 

Зеркало в геральдике
Флаги с изображением корон